La Third Division 1972-1973 è stato il 46º campionato inglese di calcio di terza divisione.

Squadre partecipanti

Classifica finale 
Legenda:
      Promosso in Second Division 1973-1974.
      Retrocesso in Fourth Division 1973-1974.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
A parità di punti le squadre venivano classificate secondo il quoziente reti.
Note:
Rotherham United retrocesso in Fourth Division per peggior quoziente reti rispetto agli ex aequo York City, Watford e Halifax Town.

Risultati

Tabellone

Voci correlate 

 First Division 1972-1973
 Second Division 1972-1973
 Fourth Division 1972-1973
 FA Cup 1972-1973
 Football League Cup 1972-1973
 Charity Shield 1973

Collegamenti esterni 

 
 
 

Calcio nel 1972
Calcio nel 1973
1972-1973